Погорина — східна земля Волині, область річки Горині, виступала окремою територією у 11-13 століттях.
 Погорина — земля УНР.
 Погорина — літературно-краєзнавчий журнал.